Кирил Гоцев Тенчов е български търговец от Кукуш, работил в Солун и Варна.

Биография 

Роден е около 1881 година в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя, в семейството на крупния търговец Гоце Тенчов. Негови по-големи братя са Христо Тенчов – лекар, Иван Тенчов – аптекар, и Димитър Тенчов – зъболекар, членове на ВМОРО.

В 1901 година завършва с шестнадесетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Завършва финанси. През 1906 година с брат си Иван Тенчов отварят аптека „Надежда“ в Солун. През 1908 година срещу тях в аптеката е извършно покушение от двама гърци, но няма загинали. През март 1909 година е извършено ново покушение срещу Кирил Тенчов. 

След Междусъюзническата война през 1913 година вероятно се установява във Варна като търговец. Името Кирил Тенчов се среща в Строителния комитет (1925 г.) за построяване на Македонски дом във Варна – инициатива на македонско­то благотворително братство „Вардар“ (от 1925 г. „Тодор Александров“), който да бъде „приютен дом за бежанците“, да служи за културно-просветна дейност и обособява­не на помещения за дюкяни, ко­ито да носят приходи.

Родословие

Бележки 

Родени в Кукуш
Шестнадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български издатели
Солунчани
Български имигранти от Македония във Варна
Български предприемачи от Македония
Дейци на Македонските братства
Кирил